Ел Торито има више значења:

 Ел Торито, Колонија Зарагоза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Торито (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Торито (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Торито (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Торито (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Торито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Торито (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Торито (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Торито (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Торито (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Торито (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Торито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Торито (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Торито (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Торито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Торито (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Торито (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Торито (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Торито (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Торито, Хосе Мануел Родригез Муњоз (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику